Гуй () — китайская фамилия (клан).

桂 — многозначный иероглиф, основное значение — «коричное дерево».

Известные носители 
 Гуй Луньмэй, кант. Kwai Lun-Mei , 桂纶镁; 1983 г.р. — тайваньская киноактриса.

См. также 
 Сто фамилий

Литература 
 

Китайские фамилии